Tuima kan avse:

 Tuima (motortorpedbåt) – en finsk motortorpedbåt av T-klass i tjänst 1943
 Tuima (robotbåt) – en finsk robotbåt av Tuima-klass i tjänst 1974
 Tuima-klass – en finsk fartygsklass bestående av fyra robotbåtar